De zevenkamp op de wereldkampioenschappen atletiek 2022 vond plaats op 17 en 18 juli 2022 in het Hayward Field-stadion van Eugene (Oregon).

Records 
Voorafgaand aan het toernooi waren dit het wereldrecord en het kampioenschapsrecord.

Programma

Resultaten 
De volgende afkortingen worden gebruikt:
DNS (Engels: Did Not Start) niet gestart
DNF (Engels: Did Not Finish) niet gefinisht
DQ (Engels: Disqualified) gediskwalificeerd
NM (Engels: No Mark) geen geldig resultaat
Q: (Engels: Qualified) Gekwalificeerd voor volgende ronde op basis van finishresultaat.
q: Gekwalificeerd voor volgende ronde op basis van eindtijd.
qR: Gekwalificeerd voor de volgend ronde op basis van scheidsrechtersbeslissing.
PB (Engels: Personal Best) persoonlijk record
SB (Engels: Seasonal Best) beste seizoensprestatie
NR (Engels: National Record) nationaal record
CR: (Engels: Chamionship Record) Kampioenschapsrecord
WR: (Engels: World Record) Wereldrecord
WL: (Engels: World Leading) Beste seizoenstijd van alle atleten wereldwijd

100 meter horden

Hoogspringen

Kogelstoten

200 meter

Verspringen

Speerwerpen

800 meter

Eindrangschikking

Zie ook 
 Wereldkampioenschappen atletiek 2022 – Tienkamp

2022